Архитектура Азербайджана () — комплекс строительных сооружений на территории современного Азербайджана, представляющих архитектурно-историческую значимость. Архитектура Азербайджана включает архитектуру народов, проживавших и проживающих на территории страны. По разновидности используемых строительных материалов архитектурные сооружения Азербайджана можно разбить на две группы: группу строений, сооруженных из камня — в Баку, Шемахе и их окрестностях, и вторую группу — в Нахичевани, Гяндже, Барде и других районах, где в основном использован кирпич.

История 

Мегалитические и циклопические сооружения в предгорьях Малого Кавказа и на территории Нахичевана, остатки доисторического жилья (прообраз народного жилища — карадам) характеризуют строительство эпохи энеолита и ранней бронзы на территории Азербайджана.

Архитектурное наследие Кавказской Албании представлено сооружениями, сохранившимися в северных областях современного Азербайджана, среди которых выделяется Церковь у села Киш (VI либо XII век) в Шекинском районе, остатки сооружений крепости Чирах-Кала (VI век) у города Габала, базиликальный храм в селе Кум Кахского района, круглый храм в селе Лекит (V—VI века; булыжный камень, известняк, обожжённый кирпич) и руины храмового комплекса в Мингечауре (VII век, кирпич-сырец). К самым ранним сохранившимся в Азербайджане сооружениям относятся храмы в сёлах Кум и Лекит и основания Девичей башни в Баку. Архитектуру раннефеодального периода на территории Азербайджана характеризуют огромные оборонительные сооружения: бешбермакские, гильгильчайские (см. также Чираг-гала) и закатальские. Старейшими исламскими зданиями можно назвать мечети VIII века в Ахсу и Джума-мечеть в Шемахе.

После арабского завоевания в VII веке и распространения ислама начала развиваться мусульманская культура — строились мечети, минареты, медресе, мавзолеи.

В IX—X веках с ослаблением Арабского халифата на территории Азербайджана возникло множество небольших государств, в городах которых (Барда, Шамахия, Байлакан, Гянджа, Нахичевань) складывались локальные архитектурно-художественные школы, среди них — нахичеванская, характеризующаяся великолепием керамического убранства зданий, ширвано-апшеронская, отличающаяся контрастом глади каменных стен и пластичной разработки архитектурных элементов.

Выдающиеся памятники искусства Азербайджана XII—XIII вв. — мавзолеи Момине-хатун, Юсуфа ибн Кусейира и мавзолей в Джуге (в Нахичевани), Девичья башня в Баку, замки XIII в. в  Мардакяне и Нардаране а также Ханега на реке Пирсагат.

В XIV—XVI вв. с ростом городов развивается кирпичное и каменное зодчество, один из образцов которого дворец Ширваншахов в Баку. Традиции местных школ нашли продолжение в башенных мавзолеях XIV в. в Барде и в с. Карабагляр, в 12-гранном шатровом мавзолее в селе Хачин-Дорбатлы (1314, зодчий Шахензи), в крепостной архитектуре замка XIV в. в селе Рамана. Интересна двухъярусная купольная усыпальница Дири-Баба в городе Мараза (1402, зодчий — сын устада Гаджи).

В XVII—XVIII вв., в период ирано-турецких войн и междоусобиц, монументальное строительство значительно сократилось; достраивался культурный комплекс Имамзаде в Гяндже, в XVIII в. был построен украшенный росписями дворец ханов в Шеки. В народном зодчестве также сохранились архитектурно-строительные традиции.

Девичья башня 
Девичья башня (Азербайджан: Гыз галасы) является памятником XII века в Старом городе Баку. Дворец Ширваншахов, приуроченный к XV века. В 2000 году наряду с обнесённой крепостными стенами исторической частью города и Девичьей башней, был включён в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. В Девичьей башне находится музей, посвященный истории города Баку.

Дворцы 

 Комплекс Дворца Ширваншахов (1420—1460 гг.) в Баку;

 Дворец шекинских ханов (1797 год, архитектор Хаджи Зейналабдин из Шираза);

 Ханский Дворец в Нахичевани (1809 год).

Крепости 

Девичья Башня в Баку (XII век, архитектор Масуд ибн Давуд);
 Крепость Ичери Шехер — бакинская Крепость, XII—XV века;
 Крепости в Мардакяне (круглый замок 1232 год, архитектор Абдулмеджид ибн Максуд, Четырёхугольный замок, XIV век);
 Нардаранская крепость (1301 год, архитектор Махмуд ибн Сад);
 Раманинская крепость (XIV век);
 Крепость Гялярсян-Гёрярсян (VIII—IX вв.);
 Шекинская крепость (XV век);
 Крепость Алинджа-Кала (IX—XIII вв.) — находится на территории Нахичеванской автономной республики;
 Сабаиловский Замок — резиденция Ширваншахов, находящаяся ныне под водой в Бакинской бухте, XIII век;
 Шушинская крепость;
 Крепость Аскеран;
 Крепость Джраберд.

Мавзолеи 
 Гробница Юсифа ибн Кусейра — 1162 год, Аджеми ибн Абубекр Нахчивани;
 Гробница Момине хатун — 1186 год, Аджеми ибн Абубекр Нахчивани;

 Мавзолей Гюлистан — начало XIII века, вблизи селения Джуга Нахичеванской АР;
 Мавзолей Шейх Баби Иа'куба — 1273—1274 года, Физулинский район, предполагаемый архитектор Али Меджид-ад-дин;
 Мавзолей в селе Ахмедаллар — XIII век, Физулинский район;
 Мавзолей Мирали — XIII—XIV века в селении Ашагы Вейселли Физулинского района;
 Мавзолей Йахйи ибн Мухаммада ал-Хаджа — 1305 год,  селение Мамедбейли Зангеланского района;
 Мавзолей в Барде — 1322 год, архитектор Ахмед ибн Эйюб ал-Хафиз Нахчивани;
 Мавзолей в селе Паправенд — XIV век, Агдамский район;
 Мавзолей в селе Хачин-Дорбатлы — XIV век, Агдамский район;
 Мавзолей Ахсадан-баба — XIV век, Ахмед, сын Эйюба;
 Мавзолей в селении Карабаглар — XIV век, Нахичеванская АР;
 Мавзолей Дирибаба — 1402 год,  Мараза;
 Мавзолей Сейида Йахья Бакуви — XV век, Баку, комплекс Дворца Ширваншахов;
 Мавзолей «Йедди-кумбез» — XV век, в Шемахе;
 Мавзолей шейха Джунейда — 1544 год, в селении Хезре нынешнего Гусарского района;
 Мавзолей Ноя — Нахичевань;
 Текийе в селе Ханега — XIII—XV вв., Джульфинский район.

Мечети 

Среди архитектурных построек в Азербайджане особо выделяются ханегяхи, в каждой из которых обязательно находилась мечеть, строительство которых относят к IX—X векам. Ханегяхи служили прибежищем для суфиев, не имевших собственного жилья, местом совместных религиозных ритуалов, суфийских церемоний. Во многих случаях ханегяхи формировались в течение длительного времени вблизи захоронений святых — пиров. По совершенству архитектурно-пространственного решения и солидности функциональной нагрузки среди ханегяхов Азербайджана заметно выделяется ханегях Пир Гусейн, представляющий собой памятник общенационального значения. Он находится в селе Губалыбалоглан Хаджигабулского района, на берегу р. Пирсаатчай, и связан с именем знаменитого суфийского шейха XI века Пир Гусейна Равани (Ширвани), младшего брата персидского суфийского поэта и философа Баба Кухи Ширази (948—1050), который был известен на Ближнем Востоке под именем Баба Кухи и похоронен в Ширазе.

 Джума мечеть в Шемахе — основана в 743 году, реконструирована многократно;
 Мечеть Мухаммеда в Баку (1078—1079 гг.);
 Дворцовая мечеть в Баку (XV век) — входит в комплекс Дворца Ширваншахов;
 Мечеть Туба-Шахи (XV век);
 Джума мечеть в селении Баскал;
 Мечеть шах Аббаса в Гяндже (XVII век);
 Агдамская мечеть (середина XIX века);
 Верхняя мечеть Говхар-аги в Шуше (XVIII-XIX века);
 Мечеть Тезепир (1905—1914 гг.);
 Мечеть Биби-Эйбат — построена в 1282 году. Мечеть была разрушена в 1936 году, существующее сооружение построено в 1998—1999 гг.

Храмы и церкви 
 Храм огнепоклонников Атешгях, (XVIII век) — индуистский храм в Сураханах, сооружён проживавшей в Баку индусской общиной;
 Церковь в селе Киш;
 Православный Собор Рождества Пресвятой Богородицы в Баку;
 Православный кафедральный собор святых жен-мироносиц (1908—1909 гг.) в Баку;
 Православный Михайло-Архангельский храм в Баку;
 Церковь Святого Григория Просветителя в Баку (1903 год);
 Церковь Святого Георгия в Гахе;
 Костёл Пресвятой Девы Марии (1912 год) — католический храм в Баку, был снесён в 1938 году;
 Католический Храм Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии (2007 год) в Баку;
 Лютеранская кирха (1899 год) — лютеранская церковь в Баку. Была закрыта в годы советской власти, в настоящее время в здании расположен концертный зал.

Мосты 

Мосты занимали ведущее место среди инженерных сооружений древнего и средневекового Аррана и Ширвана. Они строились на дорогах, которые связывали торговые центры: Баку, Шемаху, Гянджу, Тебриз, Ардебиль с путями мирового транзита. 

 Худаферинские мосты на реке Аракс;
 4-пролётный Красный мост в Газахском районе (XVII век, остатки прежнего моста XII в.);
 Джугинский мост на реке Аракс, неподалёку от Джульфы;
 3 моста на Гянджачае (остатки; XII—XIII вв.).

Бани 
Одним из наиболее распространённых общественных сооружений Азербайджана являлись бани. Кроме выполнения санитарно-гигиенических функций в городах они одновременно служили местом встречи и отдыха. Помещения бани иногда использовали и как место проведения спортивных занятий. Их строили из сырца в виде конического купола. На вершине бани оставляли светодымовые отверстия. На территории Азербайджана расположено большое количество бань.

 Баня в селении Нардаран на Абшероне (1388 г., архитектор Кештасиф ибн Муса);
 Баня Гасымбека (XVIII—XIX вв.) в Ичери Шехере;
 Баня Гаджи Гаиба (XV век) в Ичери Шехере;
 Бани Ширваншахов (XV век) в Ичери Шехере;
 Баня в селении Баскал (XVII век);
 Баня в Гяндже («Чокек хамам», XVI век);
 Баня в Шуше (в квартале «Мердинли»);
 Баня в Губе («Чухур хамам»);
 Бани в Шеки (баня Агванлар, Подземная баня, баня Дяря — все три бани относятся к XIX столетию);
 Баня в Агдаме (баня в селении Абдал Гюлаблы, 1900 г. архитектор Кербалаи Сафихан Гарабаги).

Архитектура XX века

Архитектура начала века 

С конца XIX века началось промышленное бурение нефтяных скважин Апшеронского полуострова, что способствовало росту производства во всех остальных отраслях промышленности Бакинской губернии. В начале XX века Баку превратился в один из передовых промышленных городов Российской империи. Быстрый экономический рост Баку сопровождался появлением многочисленной прослойки богатых промышленников, среди которых выделялись своим состоянием Эммануил Нобель, Гаджи Зейналабдин Тагиев, Муса Нагиев, Муртуза Мухтаров, Шамси Асадуллаев, Александр Манташев, возводивших новые здания и сооружения в городе. Меценатство стало основой строительства огромного числа общественных зданий, школ и больниц. Среди сооружённых в это время зданий особо выделялись Исмаиллия (ныне здание Национальной академии наук Азербайджана), Театр братьев Маиловых (ныне здание Азербайджанского театра оперы и балета им. М. Ф. Ахундова), Дворец Мухтарова (ныне Дворец бракосочетания).

Работы по посадке деревьев и садов в Баку начались в 1920-х годах. Статую М. А. Сабира заменил нынешний памятник (скульптор  Дж. Гарягды, архитектор Г. Ализаде, А. Исмайлов). Строительство нового приморского бульвара (расширение старого бульвара) в 1930-е годы оказало влияние на улучшение центральной части генерального плана города. Расширение крупных общественных домов и расширение зелени, предусмотренное в общей планировке 1924-1927 годов, характерны для развития архитектуры Баку в этот период. Одной из важных мер в реализации генеральной планировки было строительство территории, объединяющей улицу 28 мая и бульвар Бюльбюль. В Баку и других городах Азербайджана был построен ряд школ. Четырехэтажные здания, построенные по проектам С. Дадашова и М. Усейнова в Баку и других городах страны, различают выразительность архитектурных решений. Для этих проектов характерны классические формы наряду с традициями национальной архитектуры.Тенденция к адаптации новой архитектуры к национальной архитектуре характеризует творческий поиск азербайджанского архитектора того времени. Совместная деятельность С. Дадашова и М. Усейнова занимала ведущее место в развитии этого направления

Архитектура Советского Азербайджана 
Азербайджанская советская архитектура 20-х годов стилизована под архитектуру мусульманского Востока (здание ж. д. вокзала в г. Баку), 20—30-х годов — пронизана идеей конструктивизма, которой были присущи чёткие линии проектов и прямые грани фасадов. Этот период тесно связан с работами архитекторов Алексея Щусева, братьев Весниных, С. С. Пэна, Г. М. Тер-Микелова. Ранние работы Микаила Усейнова тоже были в стиле конструктивизма. В 1934 году ЦК Компартии Азербайджана был издан указ, критиковавший этот стиль и призывавший к возвращению к национальным традициям и корням. «Конструктивный» стиль не прижился надолго, и уже в 30—40-е годы на смену ему пришло творчество архитекторов С. А. Дадашева, В. А. Мунца и Микаила Усейнова, которые совместили в своих строительных проектах классические и национальные архитектурные черты и формы. В этом ряду выделяется творчество Микаила Усейнова. Среди работ Усейнова в «классическо-национальном стиле» — Дворец Советов (1934), Азербайджанская государственная академия музыки (1936), Музей Низами (1940), Национальная библиотека им. М. Ф. Ахундова (1947) и комплекс зданий в НАНА (1948—1960). В 1936 году был создан Союз архитекторов Азербайджана. Первый Секретарь ЦК Компартии Азербайджанской ССР Гейдар Алиев, руководивший республикой в 1969—82 гг., призвал азербайджанских архикторов объединить элементы современной мировой архитектуры с азербайджанским национальным стилем. Среди работ Усейнова того периода — станции метро Нариман Нариманов (1968), Низами Гянджеви (1970) и Академия Наук (1976), Гостевой дом в Загульба, жилые дома на проспекте Азадлыг и гостиница Кяпаз (1973) в Гяндже.

Мавзолеи XX века

Архитектура современного Азербайджана 
Современная архитектура Азербайджана воплощает в себе все наследие предыдущих лет, во вновь возводимых зданиях и сооружениях используются «мусульманский», «готический», «классический», «модернистский» стили с привнесением элементов «национальной» архитектуры. Построенные в последние годы здания чаще всего облицовываются известняковым камнем аглай, залежи которого находятся преимущественно на Апшеронском полуострове, также применяется в качестве внешнего облицовочного материала — мрамор, гранит и алюминиевые композитные панели. В соответствии с «Государственной программой развития регионов Азербайджана», инициированной Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, повсеместно ведутся работы по строительству новых зданий и капитальному ремонту значимых архитектурных объектов практически во всех городах Азербайджана.

Государством проводится целенаправленная политика на улучшение внешнего облика города Баку, строятся новые жилые дома и административные здания, реставрируются фасады старых архитектурных построек, производится благоустройство парковой и фонтанной зоны города. Архитектурный облик Баку стремительно меняется. Среди зданий, появивишихся в последние годы, выделяется Flame Towers —  комплекс из 3 зданий, построенных в нагорной части города, в виде пламеней огня которые олицетворяют символ Азербайджана — «Страна огней» («Odlar Yurdu»), комплекс включает офисы, резиденции, также отель Fairmont Baku. Помимо Flame Towers можно отметить построенный для проведения песенного конкурса «Евровидение-2012» концертный зал «Сrystal Hall», шедевр британского архитектора Захи Хадид — культурный центр Гейдара Алиева, Port Baku towers, Port Baku residence, Azure, Trump tower Baku. В ближайшем будущем должно завершиться строительство новых знаковых зданий для Баку и Азербайджана: The Crescent Development Project и SOCAR tower.

Музей азербайджанского ковра
В 2007 году президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал указ о создании нового здания для музея на территории Приморского национального парка в рамках совместного проекта Министерства культуры и туризма Азербайджанской Республики, Фонда Гейдара Алиева и ЮНЕСКО. В 2014 году под руководством австрийского архитектора Франц Янца было завершено строительство музея, отвечающего всем современным требованиям. На протяжении многих лет музей постоянно развивался и стал одним из основных хранилищ образцов азербайджанской национальной культуры. Музей стал научно-образовательным и культурно-образовательным центром, где проводятся многие мероприятия, такие как выставки, международные симпозиумы и конференции. За 50 лет существования музей организовал более 30 выставок в разных странах мира. В 1983 году по инициативе Гейдара Алиева и при организационной поддержки ЮНЕСКО в Азербайджанском музее ковров был проведен международный симпозиум под названием «Искусство восточного ковроткачества». Позднее с участием музея были проведены международные симпозиумы, такие как Азербайджанское ковроделие (1988) и Азербайджанское ковровое и прикладное искусство (2003). Кроме того, в 2007 году музей принял участие в международном симпозиуме «Искусство ковроткачества Азербайджана», посвященном 100-летию со дня рождения Латифа Каримова, который состоялся в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже.

См. также 
 Нахичеванская архитектурная школа
 Арранская архитектурная школа
 Список армянских храмов на территории современного Азербайджана
 Azure
 Port Baku towers
 Port Baku residence
 SOCAR tower
 Flame Towers
 Культурный центр Гейдара Алиева

Примечания

Литература 
 «История архитектуры Азербайджана», Гос. изд. литературы по строительству, архитектуре и строительным материалам, Москва, 1963.
 «Архитектура Азербайджана. Эпоха Низами», Государственное архитектурное издательство Академии архитектуры СССР, Москва, 1947.

Ссылки 
 К. М. Мамед-заде. Строительное искусство Азербайджана
 Культура Азербайджана
 Архитектурное искусство
 http://www.advantour.com/rus/azerbaijan
 Интервью вице-президента Международного Союза Архитекторов Лизы Сиола. APA, 18 Сентября 2009